Dobytčí mor může být:

 Mor skotu – virové onemocnění skotu
 Dobytčí mor (hudební skupina) – česká grindcoreová kapela